El metilè en química orgànica és un grup funcional bivalent CH₂ derivat formalment del metà. Està constituït per un àtom de carboni enllaçat a dos àtoms d'hidrogen
 =CH₂, formant un enllaç doble
 -CH₂-, formant dos enllaços simples
 :CH₂, radical lliure, altament reactiu.

Es tracta d'un carbè. El metilè és paramagnètic. No és estable en l'estat gasós. El metilè es pot considerar un diradical; les reaccions d'addició són molt ràpides i exotèrmiques. El metilè tendeix a dimeritar-se fins i tot en concentracions baixes a etè.

L'augment del nombre dels grups del metilè en una cadena o en un anell augmenta la mida i la naturalesa dels lípids.

Referències

Vegeu també 
 Metil

Grups substituents